Bishop är ett efternamn.

Personer med efternamnet Bishop

 Abby Bishop
 Anna Bishop
 Anne Bishop
 Arthur Bishop

 Ben Bishop
 Bernice Pauahi Bishop (1831–1884), hawaiisk kunglighet och filantrop

 Cath Bishop
 Clark Bishop

 Dickinson Bishop

 Elle Bishop, rollgestalt
 Elizabeth Bishop
 Elvin Bishop
 Eric Marlon Bishop (född 1967), amerikansk sångare, skådespelare och komiker , känd som Jamie Foxx

 Henry Rowley Bishop

 Isobel Bishop

 J. Michael Bishop (född 1936), amerikansk immunolog och mikrobiolog, nobelpristagare
 Joe Bishop
 Joey Bishop

 Kelly Bishop

 Larry Bishop

 Matt Bishop
 Maurice Bishop
 Michael Bishop (författare) (född 1945), amerikansk science fiction-författare

 Neal Bishop

 Ralph Bishop
 Richard Bishop
 Richard M. Bishop
 Rob Bishop

 Sanford Bishop
 Stephen Bishop

 Tim Bishop

 Zealia Bishop

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken